Сельское поселение Устьрецкое — упразднённое сельское поселение в составе Сямженского района Вологодской области.
Центр — село Усть-Река.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Устьрецкий сельсовет.

Законом Вологодской области от 14 декабря 2015 года № 3824-ОЗ, были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения Житьёвское, Коробицынское, Ногинское, Режское и Устьрецкое — в сельское поселение Ногинское с административным центром в деревне Ногинская.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на севере с сельским поселением Раменское,
 на востоке с сельскими поселениями Ногинское и Сямженское,
 на юго-востоке с сельским поселением Житьёвское,
 на западе с Михайловским, Ильинским и Слободским сельскими поселениями Харовского района.

По территории протекают реки Кубена, Костима, Сямжена, Шокша, Устьречевка, Сима, Ильсема.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. До 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

В состав сельского поселения входило 37 населённых пунктов, в том числе
36 деревень,
1 село.

Примечания 

Муниципальные образования Сямженского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году